Хи́кокс (, Hickox) — английская фамилия. Известные носители:

 Хикокс, Иэн (род. 1987) — американский комик, участник комедийного дуэта «Smosh».
 Хикокс, Ричард (1948—2008) — британский дирижёр.